Toto je seznam největších evropských ostrovů. Do seznamu nespadá Kypr, který geograficky připadá k Asii.

Ostrovy nad 200 km2

Ostrovy 100–200 km2

Ostrovy 50–100 km2 
Údaje pro některé ostrovy chybí, zejména pro některé arktické ostrovy v Rusku a na Špicberkách.

Umělé ostrovy nebo ostrovy obvykle nepovažovány za ostrovy

Poznámky 

 Madeira a Kanárské ostrovy nejsou považovány za součást Evropy, zatímco Kypr ano. Kypr je často považován za součást Asie i Evropy.
 Ostrovy ruské Arktidy jsou považovány za součást Evropy, pokud leží západně od poloostrova Jamal. To znamená, že ostrovy Země Františka Josefa, Nová země plus například Kolgujev a ostrov Vajgač jsou považovány za součást Evropy. Špicberské ostrovy jsou ve stejné kategorii, ale například ostrovy Grónska jsou považovány za součást Severní Ameriky.

Související články 
 Seznam největších ostrovů
 Seznam ostrovů Atlantského oceánu
 Seznam ostrovů Baltského moře
 Seznam ostrovů Černého moře
 Seznam ostrovů Středozemního moře

 
Geografie Evropy
Evropa
Evropa
Ostrovy
Zeměpisné rekordy